Två fartyg i den amerikanska flottan har burit namnet USS Kitty Hawk, namngivet efter staden Kitty Hawk i  den amerikanska delstaten  North Carolina som var den plats där Bröderna Wright genomförde den första motordrivna flygningen 1903:

  – var ett fraktfartyg och flygtransport som tjänstgjorde under andra världskriget
  – var ett hangarfartyg av Kitty Hawk-klass som var i tjänst mellan 1961 och 2009 

Namn på amerikanska örlogsfartyg